B 109 steht für:
 Bundesstraße 109 in Deutschland
 Wurzenpass Straße in Österreich
 SMS B 109, deutscher Zerstörer, siehe Zerstörer Typ B 97

Abkürzung